Two Crooks (1917), Amerikaanse stomme film met Harry Gribbon en Bobby Dunn
 Two Crooks (rapduo), Nederlands rapduo sinds ca. 2015, bestaande uit Brian Nickson en Ravuth Ty